Hötzlarn ist der Name folgender Orte:

 Hötzlarn (Gemeinde Andorf), Ortschaft der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hötzlarn (Gemeinde St. Martin), Ortschaft der Gemeinde St. Martin im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich